Escòcia, nació que forma part del Regne Unit de la Gran Bretanya i Irlanda del Nord.
 Nova Escòcia, província del Canadà.
 Regne d'Escòcia, estat històric europeu que va existir entre el 843 i el 1707.
 Commonwealth d'Anglaterra, Escòcia i Irlanda, govern d'Oliver Cromwell durant el Protectorat.